

Localidades

Fayetteville (Arkansas)
Fayetteville (Carolina do Norte)
Fayetteville (Geórgia)
Fayetteville (Illinois)
Fayetteville (Ohio)
Fayetteville (Pensilvânia)
Fayetteville (Tennessee)
Fayetteville (Texas)
Fayetteville (Virgínia Ocidental)

Desambiguações de topônimos